Széchenyi Zsigmond (1681-1738) császári és királyi kamarás 
 Széchényi Zsigmond (1720–1769) főispán, császári és királyi kamarás
 Széchenyi Zsigmond (1898–1967) vadász, utazó, magyar királyi hadnagy, vadászati író